Fa eller FA kan syfta på 

 Fa (mytologi) – hos Beninfolket i Afrika den store anden och oraklet
 Fa – ett varumärke Hygienprodukter från Henkel
 Fa – den fjärde tonen i den diatoniska skalan, se solmisering
 Fa – ett skolämne 1978–1994, se Fria aktiviteter
 FA-skatt – en typ av skattsedel i Sverige
 FA – Regeringskansliets förvaltningsavdelning
 FA – Englands fotbollsförbund, se Football Association
 FA-regioner – en geografisk indelning av Sverige som införts av dåvarande Nutek (Tillväxtverket)
 FA – en ovanlig ärftlig sjukdom som ger främst anemi, se Fanconis anemi
 FA-scout – scoutverksamhet i Sverige
 FA – en internationell kristen rörelse, se Frälsningsarmén
 Fa, Aude, kommun, departementet Aude i regionen Occitanien, Frankrike